Девятнадцатый сезон мультсериала «Симпсоны» — был показан на телеканале Fox в период с 23 сентября 2007 по 18 мая 2008 года.

Список серий

Примечания

Ссылки 

19
Телесезоны США 2007 года
Телесезоны США 2008 года